Базыково — деревня в Дедовичском районе Псковской области России. Входит в состав Пожеревицкой волости.

Расположена на западе района, в 14 км к западу от райцентра Дедовичи и в 3 км к востоку от деревни Дубровка.

Население 

Численность населения деревни по оценке на начало 2001 года составляла 79 жителей.

История 
До 3 июня 2010 года деревня входила в состав ныне упразднённой Дубровской волости Дедовичского района.

Ссылки 
 Сайт Дедовичского района. Пожеревицкая волость

Примечания 

Населённые пункты Дедовичского района